Генна́дий Киселёв:
 Киселёв, Геннадий Алексеевич (1916—?) — советский дипломат и партийный деятель.
 Киселёв, Геннадий Васильевич (1931—2008) — белорусский писатель, археограф, историк, литературовед.
 Киселёв, Геннадий Николаевич (род. 1936) — советский государственный деятель.
 Киселёв, Геннадий Петрович (род. 1955) — российский филолог, лингвист, переводчик.
 Киселёв, Геннадий Романович (род. 1999) — российский футболист.
 Киселёв, Геннадий Семёнович (1922—1979) — Герой Советского Союза.